Guy Sibille
 Augustin Sibille